Brasil
Pirangi — município do estado de São Paulo
Rio Piranji — do estado do Ceará
Praia de Piranji — no estado do Rio Grande do Norte
Rio Piranji — do estado do Rio Grande do Norte
Rio Piranji — do estado de Pernambuco

Desambiguações de topônimos